Anaxilau de Bizanci, polític de la ciutat de Bizanci
 Anaxilau de Larisa, metge tessali
 Anaxilau de Règion o Anàxiles, tirà de Règion
 Anaxilau o Anàxiles, poeta còmic atenès